FC Tatabánya este un club de fotbal din Tatabánya, Ungaria. În prezent echipa evoluează în Nemzeti Bajnokság II și își dispută meciurile de acasă pe stadionul „Gyula Grosics”.

Lotul actual 
La data de 14 august 2014.

Evoluția în competițiile europene

Cupa Cupelor UEFA

Cupa UEFA Intertoto

Cupa UEFA

Istoric antrenori 
  Károly Lakat 1957–1962
  Gyula Grosics 1963
  Gábor Kléber 1964‑1965
  Nándor Hidegkuti 1966
  László Hári 1967‑1968
  György Szűcs 1968–1969
  Károly Lakat 1970–1974
  József Gelei 1974–1975
  Tivadar Monostori 1975
  Ede Moór 1975–1976
  Tivadar Monostori 1977–1979
  Antal Szentmihályi 1979–1980
  Károly Lakat 1980–1982
  Jenő Dalnoki 1982–1984
  István Bacsó 1984–1985
  Károly Lakat 1985
  Miklós Temesvári 1985–1988
  Antal Szentmihályi 1988–1990
  Barnabás Tornyi 1990–1991
  Gyula Rákosi 1991–1992
  Károly Csapó 1992
  Ferenc Ebedli 1997–1998
  Bálint Tóth –1999
  József Kiprich 1999–2001
  Ferenc Ebedli 2001
  László Kovács 2001–
  József Török –2003
  Lajos Détári 2004
  Tibor Sisa 2004–2007
  Barnabás Tornyi 2007
  Ferenc Mészáros  2007 
  László Borbély  2007 
  Octavio Zambrano și László Dajka  2008-2009
  P. László Nagy 2009-2011
  József Kiprich 2011–2012
  Aurél Csertői 2012–2014
  Gyula Plotár 2014-

Jucători notabili

Legături externe
 http://www.imscouting.com/teams/hungary/fc-tatabanya/squad/ 
  Site oficial 
  Turul Ultrái Official site
 Detailed international matches list

Tatabanya
Fondări în 1910